CWD steht für:
 Center for Wind Power Drives an der RWTH Aachen
 Champagner- und Wein Distributionsgesellschaft, siehe Hawesko Holding #Konzerngesellschaften
 Chronic Wasting Disease, eine Infektionskrankheit bei Hirschen
 Current Working Directory, das aktuelle Arbeitsverzeichnis

cwd steht für:
 Woods Cree (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt, Sprache der nordamerikanischen Cree

Abkürzung